

Patronymes 
(ordre alphabétique)
 Anatole Chabouillet (1814-1899), Paris, numismate chercheur et Conservateur de Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale française.
 Charles Chabouillet (° à Troyes paroisse St Rémy - † à Notre-Dame de Montréal, Canada le ) . Il avait épousé Catherine Belleaux le . Sculpteur et menuisier.
 François Chabouillet (° - †) Paroisse Saint-Rémy à Troyes, épouse au même lieu Anne Fortier le , il est le troisième fils Pierre l'Ainé et exerce également comme sculpteur menuisier.
 Jean Chabouillet (°? - † ?) de Troyes, menuisier sculpteur, épouse à Troyes à la paroisse St Rémy: Marie Lehour en 1638.
 Jean Chabouillet (°? - † 1684) à Troyes, fils de Pierre l'Aîné. Il épouse au même lieu Catherine Fouché fille du peintre Léonard Fouché
 Pierre Chabouillet (Aîné), (°?-†1668) à Troyes, épouse au même lieu le  Marie Vion, menuisier sculpteur, père de Pierre (le Jeune), Denis, François sculpteurs, menuisiers, et Jean qui est peintre.
 Pierre Chabouillet (Jeune), né et décédé à Troyes (° - † ), sculpteur menuisier à Troyes, fils de Pierre l'Ainé.